HDDlife — утилита для слежения за исправностью, производительностью, температурой и прочими S.M.A.R.T-атрибутами жёсткого диска.

Программа имеет большое количество рецензий, так как проводился конкурс на получение бесплатного ключа на Pro-версию за отзыв в блоге или на сайте.

Возможности 
К основным возможностям утилиты относятся:
 Контроль исправности жёстких и твердотельных (с версии 4.0) дисков с использованием технологии S.M.A.R.T..
 Постоянный фоновый мониторинг состояния дисков.
 Отображение температуры жёстких дисков.
 Информация о свободном месте на разделах.
и другие.

Сравнение 
Оценки аналогичных программ по пятибалльной шкале, по версии журнала «Hard'n'Soft» от апреля 2010 года:

См. также 
 Жёсткий диск
 S.M.A.R.T.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт HDDlife
 Официальный русскоязычный сайт HDDlife

Shareware
Утилиты диагностики жёстких дисков